Het Eisstadion was de ijsbaan van Davos. Het was een natuurijsbaan in Davos, Zwitserland. Er zijn vele kampioenschappen georganiseerd en vele wereldrecords gebroken, waaronder de eerste 1500 meter onder de twee minuten (1.58,7), gereden  door Ard Schenk. De baan is na sluiting nog steeds de snelste natuurijsbaan ter wereld en behoort tevens tot de 20 snelste buitenbanen ter wereld.

Na de opening in 1894 werd vier jaar later al het eerste internationale kampioenschap verreden. Hierna volgden vele EK's en WK's.

In januari 2013 hield Bart Veldkamp er bij het verblijf van Maurice Parrée voor 8 jonge volwassen schaatsers een trainingsweek, om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling als hobby-, langebaan- of marathonschaatser. 

In 2016 sloot de ijsbaan om financiële redenen definitief.

Naast de natuurijsbaan staat het overdekte ijsstadion Vaillant Arena, dat de thuisbasis is van de plaatselijke ijshockey vereniging HC Davos.

Grote wedstrijden

Wereldrecords

Externe link 
  Eisstadion Davos speedskatingnews.info

Davos
Bouwwerk in Graubünden
Sport in Davos